CKU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cordova City (Stati Uniti)